Новосибирская область включает следующие населённые пункты:
 31 городской населённый пункт (в списках выделены оранжевым цветом) на 2020 год, в том числе:
 14 городов
 17 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 1534 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года), в том числе два дачных посёлка и один курортный посёлок, не отнесённые к посёлкам городского типа.

В списке населённые пункты Новосибирской области распределены по:

 традиционно выделяемым в ОКАТО и АГКГН административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области — 7 городам областного значения и 30 районам;
 муниципальным образованиям — 5 городских округам и 30 муниципальным районам, включённым в систему административно-территориального устройства согласно Закону.

4 города областного значения (Бердск, Искитим, Обь, Новосибирск) образуют отдельные городские округа (наряду с р.п. Кольцово), остальные (Барабинск, Куйбышев, Татарск) — входят в состав одноимённых муниципальных районов.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения

Новосибирск (городской округ)

Барабинск (городское поселение) 

Входит в Барабинский район.

Бердск (городской округ)

Искитим (городской округ)

Куйбышев (городское поселение) 

Входит в Куйбышевский район.

Обь (городской округ)

Татарск (городское поселение) 

Входит в Татарский район.

Посёлок городского типа — городской округ

Кольцово 

Согласно ОКАТО и АГКГН, входит в Новосибирский район.

Районы (муниципальные районы)

Баганский

Барабинский

Болотнинский

Венгеровский

Доволенский

Здвинский

Искитимский

Карасукский

Каргатский

Колыванский

Коченёвский

Кочковский

Краснозёрский

Куйбышевский

Купинский

Кыштовский

Маслянинский

Мошковский

Новосибирский 
Рабочий посёлок рабочий посёлок Кольцово, на уровне организации местного самоуправления образующий самостоятельный городской округ, в административный район входит согласно ОКАТО и АГКГН.

Ордынский

Северный

Сузунский

Татарский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Татарского района и города областного значения Татарска образован Татарский муниципальный район.

Тогучинский

Убинский

Усть-Таркский

Чановский

Черепановский

Чистоозёрный

Чулымский

См. также 
 Административно-территориальное деление Новосибирской области
 Городские населённые пункты Новосибирской области
 Сельсоветы Новосибирской области

Примечания 

Новосибирская область